Charles de Bourbon-Vendôme (1523–1590)
 Charles de Bourbon-Vendôme (1562–1594)